Десето Светско првенство у одбојци 1982. је одржано у Аргентини од 1. до 15. октобра 1982. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 6 група по 4 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали СССР као светски првак из 1978. и Аргентина као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 6 група. По две првопласиране екипе из свих група наставиле су такмичење у групи Г и Х. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из свих група наставиле су такмичење за пласман од 13. – 24. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Други круг

Група Г – Росарио, Буенос Ајрес

Група Х – Мендоза, Катамарка

Групе од 13. – 16. места

Група И – Буенос Ајрес, Росарио

Група Ј – Катамарка, Мендоза

Завршна фаза

Доигравање од 21. – 24. места

Доигравање од 17. – 20. места

Доигравање од 13. – 16. места

Доигравање од 9. – 12. места - Мендоза

Доигравање од 5. – 8. места - Росарио

Полуфинале

Коначан пласман

Спољашње везе 
 ФИВБ 
 Резултати

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Аргентини
Одбојка у 1982.